Johannes III van Alexandrië, patriarch van Alexandrië (505-516)
 Johannes III van Jeruzalem, patriarch van Jeruzalem (516-524)
 Paus Johannes III (+574), paus (561-574)
 Johannes III Scholasticus, patriarch van Constantinopel (565-577)
 Johannes III van Alexandrië (Koptisch), Koptisch patriarch van Alexandrië (677-688)
 Johannes III van Antiochië, Syrisch-orthodox patriarch van Antiochië (846-873)
 Johannes III (maronitisch patriarch), maronitisch patriarch (1151-1154)
 Johannes III Doukas Vatatzes, (ca. 1192-1254), Byzantijns keizer in ballingschap (1222-1254)

Zie ook
 Johan III